L'édition masculine 2016 du tournoi de tennis de Miami se déroule du  au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Novak Djokovic remporte l'épreuve en simple, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Philipp Kohlschreiber, de l'Australien Bernard Tomic, de l'Autrichien Andreas Haider-Maurer, du Croate Ivo Karlović, des Espagnols Nicolás Almagro, Pablo Andújar, Daniel Muñoz de la Nava et Tommy Robredo, des Italiens Fabio Fognini et Paolo Lorenzi, du Serbe Janko Tipsarević et du Sud-Africain Kevin Anderson. Après le début des qualifications, Robin Haase et Martin Kližan renoncent à leur participation au tournoi.

Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Rajeev Ram, Ivan Dodig, Dušan Lajović, Ernests Gulbis, Mikhail Youzhny, Evgeny Donskoy, Diego Schwartzman, Sam Groth, Illya Marchenko, Damir Džumhur, Kyle Edmund, Lucas Pouille. Jared Donaldson et Rogério Dutra Silva intègrent le tableau principal en tant que repêchés.

Roger Federer, déjà incertain quant à sa participation au tournoi, souffrant d'une gastro-entérite, déclare forfait avant même de disputer son premier match face à l'Argentin Juan Martín del Potro. Il est remplacé par Horacio Zeballos.

Pendant le tournoi 
Du fait d'un temps extrêmement chaud et humide, plusieurs joueurs sont contraints d'abandonner. Les conditions de jeu - notamment lors des  - sont étouffantes ; sous un soleil de plomb, Thomaz Bellucci et Roberto Bautista-Agut se déshydratent. Rafael Nadal, diminué par un virus, jette lui aussi l'éponge. C'est la première fois en 6 ans que ce dernier abandonne au cours d'une rencontre.

Lauréats 
Novak Djokovic remporte son  en simple en battant en finale Kei Nishikori. Il s'agit du  et  sur dur en carrière du Serbe. Il s'impose pour la  (dont  consécutive) à Miami, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, la paire française Pierre-Hugues Herbert - Nicolas Mahut remporte son  en battant en finale Raven Klaasen et Rajeev Ram. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Records 
En remportant Miami pour la , Novak Djokovic égale le record de titres du tournoi, détenu jusqu'alors seulement par André Agassi.

Il ajoute ainsi un  à sa besace, dépassant Rafael Nadal et ses . Il devient le détenteur du record de titres dans la catégorie.

À l'issue du tournoi, Jamie Murray s'empare de la place de numéro 1 mondial en double. Il devient le premier Britannique à occuper cette place, que ce soit en simple ou en double, chez les hommes et les femmes..

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2016 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Miami (WTA 2016) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2016
Tennis masculin en 2016
Tennis aux États-Unis en 2016
Tennis en mars 2016
Tennis en avril 2016
Sport en Floride en 2016
Sport aux États-Unis en mars 2016
Sport aux États-Unis en avril 2016